A szekvencia (a latin sequentia követés, kíséret, a sequor, 'követ' igéből) a szövegkörnyezettől függően többfélét is jelenthet: 
 a szekvencia az összhangzattanban valamely motívum többszöri megismétlése a szomszédos hangfokon
 a szekvencia  a kémiában a szerkezeti részek kapcsolódási sorrendje;
 a szekvencia a római mise liturgiájában  a változó miseénekek egyike, az [alleluját követő ének;
 a szekvencia az informatikában az elemi programozási struktúrák egyike, a sorban egymás után való utasítások végrehajtása;
 a molekuláris biológiában az aminosavak kapcsolódási sorrendje az aminosav-szekvencia, a fehérjék elsődleges szerkezete.
 a szekvencia földtani képződménysor

Jegyzetek